tęcza – zjawisko meteorologiczne
 Tęcza (architektura) – element architektoniczny
 Tęcza (województwo świętokrzyskie) – wieś w województwie świętokrzyskim
 Tęcza – polski zespół muzyczny
 Tęcza – tytuł czasopisma wydawanego w Poznaniu w latach 1927-39
 Tęcza – radziecki film z 1944 roku
 Tęcza – film z 1996 roku
 Tęcza – radziecki film animowany z 1975 roku
 „Tęcza” – instalacja artystyczna Julity Wójcik
 „Tęcza” – fikcyjny klub sportowy z filmu Miś Stanisława Barei 
 „Tęcza” – powieść Wandy Wasilewskiej
 „Tęcza” – piosenka Doroty Masłowskiej
 Tęcza – gra bilardowa przeznaczona dla dwóch do trzech osób, pochodząca z Holandii

Zobacz też: belka tęczowa, łuk tęczowy, otwór tęczowy, tęczowa flaga.
be:Радуга
ru:Радуга (значения)